

Мендзибуж — місто в Олесницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Мендзибуж — гміна в Олесницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Мендзибуж — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Мендзибуж — село в гміні Жечениця Члуховського повіту Поморського воєводства
 Мендзибуж — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства